– japoński polityk, trzykrotny premier Japonii. Był wybierany na funkcję premiera: 9 listopada 1964; 17 lutego 1967; 14 stycznia 1970.

Życiorys 
Urodził się w Tabuse, w prefekturze Yamaguchi. Studiował prawo niemieckie na uniwersytecie w Tokio. W latach 1944–1946 był dyrektorem kolei w mieście Osaka. W latach 1946–1948 był wiceministrem transportu.

W roku 1949 został członkiem Partii Liberalnej, a po jej zjednoczeniu z Demokratyczną Partią Japonii w 1955 roku, został posłem niezależnym. Do Partii Liberalno-Demokratycznej wstąpił w 1957 roku, a w latach 1964–1972 był jej przewodniczącym. Od grudnia 1957 do czerwca 1958 roku był ministrem finansów w gabinecie przyrodniego brata Nobusuke Kishi’ego. Od 1964 do 1972 roku był premierem. W roku 1968 był również ministrem spraw zagranicznych. Był rzecznikiem ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W roku 1974 wraz z Seánem MacBride’em otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Przypisy 

Japońscy ministrowie spraw zagranicznych
Japońscy ministrowie finansów
Nobliści – nagroda pokojowa
Premierzy Japonii
Urodzeni w 1901
Zmarli w 1975